Gianotti ima više značenja:
 Gianotti, Asti
 Gianotti, Cuneo
 Gianotti, Torino